

Мельничата — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Мельничата — присілок, Селтинський район, Удмуртія